Kilátós-barlang néven az alábbi üregek lettek írásban említve:

 Kilátós-barlang, dömösi barlang.
 Kilátós-barlang, fonyi barlang.